Netzkarte steht für:
 Zeitkarte, die für ein Streckennetz gilt
 Liniennetzplan, Karte von Linien eines öffentlichen Verkehrsnetzes
 Netzwerkkarte für ein LAN
 SIM-Karte für ein Mobilfunknetz
 Netzkarte (Roman), Buch von Sten Nadolny